H99 peut faire référence à :
 H99, un projet abandonné de gratte-ciel à Marseille ;
 , un destroyer de la marine royale canadienne ;
 , un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres